Срезнево — село в Рыбновском районе Рязанской области, входит в состав Глебковского сельского поселения.

География 
Расположено на берегу реки Пилис в 3 км на запад от центра поселения посёлка Глебково в 16 км на северо-запад от райцентра Рыбное.

История 
Село Срезнево упоминается в платежных книгах 1595 года, где оно вместе с 5 деревнями значится вотчиной за князьями Федором и Семионом Михайловыми детьми Лобанова-Ростовского. По приправным книгам 1616 года кроме Лобанова-Ростовского, вотчинником значится Василий Семенов сын Беклемишев. В начале XVII века в селе было две деревянные церкви Воскресения Христова и Николая Чудотворца. По окладным книгам 1676 года в селе Срезневе значилась одна Воскресенская церковь, в приходе 156 приходских дворов, в том числе 7 дворов боярских. В 1774 году помещиками Лихаревыми в селе построена каменная Воскресенская церковь, с приделами Митрофаньевским и Никольским. В 1939 году церковь была разрушена.

В XIX — начале XX века село входило в состав Старолетовской волости Зарайского уезда Рязанской губернии. В 1905 году в селе имелось 95 дворов.

С 1929 года село являлось центром Срезневского сельсовета Луховицкого района Рязанского округа Московской области. 20 мая 1930 года село было передано в Рыбновский район. С 1937 года село в составе Рязанской области, с 2005 года — в составе Глебковского сельского поселения.

1 ноября 2014 года Высокопреосвященнейший митрополит Рязанский и Михайловский Вениамин освятил вновь построенную Церковь Николая Чудотворца.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рыбновского района